Alderman Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alderman Creek (Little Manatee River), Fluss im Bundesstaat Florida
 Alderman Creek (Bear River), Fluss im Bundesstaat Kalifornien